Le terme Gallotte peut se référer à:

Personnalités 
Jean-François Gallotte, un acteur et réalisateur français né le  à Paris.